„Photograph” − singel Def Leppard
 „Photograph” − singel Nickelback
 „Photograph” − singel Eda Sheerana

Strony ujednoznaczniające